Лестер има више значења:
 Лестер
 Лестер (Ајова)
 Лестер (Алабама)
 Лестер (Западна Вирџинија)